Il cortile – opera teatrale di Spiro Scimone
Il cortile – racconto di Alan Moore
Il cortile – adattamento a fumetti del racconto di Alan Moore
Barnyard - Il cortile – film d'animazione del 2006